Paolo Biscaretti di Ruffia (1912-1996)'' — costituzionalista e accademico italiano
 Carlo Biscaretti di Ruffia (1796-1889) – militare e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Carlo Biscaretti di Ruffia (1879-1959) – disegnatore, storico e progettista italiano
 Roberto Biscaretti di Ruffia (1845-1940) –  imprenditore e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Guido Biscaretti di Ruffia (1867-1946) – militare e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Museo dell'automobile Carlo Biscaretti di Ruffia – museo italiano, situato a Torino, ora intitolato a Gianni Agnelli